«10:45 Amsterdam Conversations» — перший радіосингл валійського рок-гурту Funeral for a Friend, що увійшов до міні-альбому Between Order and Model. До пісні був відзнятий дебютний відеокліп гурту. Композиція була включена до 3-х збірок гурту: Seven Ways to Scream Your Name (2003), The Great Wide Open (2007), Your History is Mine (2008).

Сенс композиції 
На сайті Songmeanings  впродовж 2003—2005 років фанати пропонували свої версії значення тексту. Серед основних виділено — сповіщення головного героя шляхом телефонного дзвінка про сумну новину (смерть, або розлучення з коханою людиною). А всі фрази з тексту відображають переживання, яких зазнає герой від важливого для нього дзвінка.

Порівняння сердець з «калейдоскопами» означає спотворені відчуття з минулого, які не можна відчути повноцінно.

Відеокліп
Відео було представлене у другій половині 2002 року. Зйомки проходили в одній з католичних церков. Під час заспіву учасники гурту показані в темній кімнаті з тінню, падаючою на них. Наприкінці відео камера кілька разів віддаляється від церкви.

Стиль виконання 
Дана композиція відноситься до ранніх жанрів, у яких працював гурт, і поєднуються риси хардкор-панку, емо та мелодик/хаотик-хардкору.

Починається мелодія зі звуків, схожих на дзвін. Далі вступає партія хаотичної гри інструментів та скримінгу вокаліста. Наприкінці пісні спочатку настає затишшя, а потім знову хаотична гра в більш яскравому вираженні (що також пов'язана з основною фразою тексту). Завершується пісня звуками скрипки, що символізують довгі гудки при завершенні розмови.

Посилання 
 Текст пісні 
 Відеокліп (2002) 
  

Пісні 2002
Пісні Funeral for a Friend